Bourciez ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Bourciez (1854–1946), französischer Romanist und Gaskognist
 Jean Bourciez (1894–1969), französischer Romanist

Siehe auch:
 Bourcier